City of Industry steht für:

 City of Industry, US-amerikanischer Film von John Irvin (1997)
 City of Industry, Alternativname von Industry (Kalifornien), Ort im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 South San Francisco (The Industrial City), Ort im San Mateo County, Kalifornien, Vereinigte Staaten